EHM ou Ehm peut faire référence à :

Sigle 
EHM est un sigle qui peut signifier  :
 École de haute montagne, l'ancien nom de l'École militaire de haute montagne, un organisme militaire de formation montagne ;
 Encyclopédie Hachette Multimédia, une encyclopédie en ligne.

Patronyme 

 Erica Ehm (1961-), une actrice canadienne ;
 Albert Ehm (1912-1983), un pédagogue, homme politique et amateur d'art français.